Die National League One 2005 war die 10. Saison der zweiten englischen Rugby-League-Liga. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegte Whitehaven. Diese verloren im Finale 8:36 gegen die Castleford Tigers, die damit in die Super League aufstiegen.

Tabelle

Playoffs

Ausscheidungs/Qualifikationsplayoffs

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 National League One 2005 auf wigan.rlfans.com
 

2005
Rugby 2005